R22 steht für:
 Robinson R22, US-amerikanischer Hubschrauber
 R22 (Russland), russische Fernstraße

R-22 steht für:
 Chlordifluormethan, eine chemische Verbindung, die auch als Kältemittel verwendet wird

R22